Пье-нуар — французское название черноногих, коренного народа Канады в провинции Альберта.
 Франкоалжирцы — группа алжирцев европейского происхождения.